Денисковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Денисковичи — деревня, Денисковичский сельсовет Ганцевичского района Брестской области.
 Денисковичи — деревня, Майский сельсовет Жлобинского района Гомельской области.

Россия 
 Денисковичи — село в Злынковском районе Брянской области.